Elitserien 1995/1996 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1995/1996
Elitserien i bordtennis för herrar 1995/1996
Elitserien i bordtennis för damer 1995/1996
Elitserien i handboll för herrar 1995/1996
Elitserien i handboll för damer 1995/1996
Elitserien i innebandy för herrar 1995/1996
Elitserien i ishockey 1995/1996
Elitserien i bandy 1995/1996
Elitserien i bandy för damer 1995/1996
Elitserien i volleyboll för herrar 1995/1996
Elitserien i volleyboll för damer 1995/1996